Zum Begriff Dschuwaini siehe:

 Ata al-Mulk Dschuwaini
 al-Dschuwainī